Терновское сельское поселение — муниципальное образование в Шолоховском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Терновской.

Административное устройство 
В состав Терновского сельского поселения входят:
 хутор Терновской;
 хутор Антоновский;
 хутор Безбородовский;
 хутор Грязновский;
 хутор Кочетовский;
 хутор Моховской;
 хутор Поповский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Шолоховского района